Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 42 dans le monde.

 Route fédérale 42 en Allemagne
 Route asiatique 42
  aux États-Unis
 Route européenne 42
  dans certains départements, en France
 Route 42 en Islande
 Route magistrale 42 en Serbie
  dans plusieurs pays